Pinscreen peut faire référence à :
 l'écran d'épingles (pinscreen animation en anglais), technique d'animation ;
 le Pin Art, ou Pinscreen, jouet breveté en 1987.

Voir aussi 

 Pink Screens